Goroncy ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Goroncy (1896–1952), deutscher Gerichtsmediziner 
 Joachim Goroncy, Künstlername Alexander Gordan (1926–2008), deutscher Komponist und Arrangeur